Chopo blanco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Populus alba
 el nombre común de la planta Verbascum lychnitis